AE kan være forkortelse for:

 Astronomisk enhed – på engelsk 'AU'
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – bruger i dag forkortelsen 'AE'